A eleição municipal de Bacabal em 1976 ocorreu em 15 de novembro de 1976. O prefeito era Francisco Coelho Dias, da ARENA, que terminaria seu mandato em 31 de janeiro de 1977. Juarez Almeida, da ARENA, foi eleito prefeito de Bacabal.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Bacabal/MA